Chitnis ist der Familienname folgender Personen:

 Atul Chitnis († 2013), indischer IT-Spezialist
 Chetan Eknath Chitnis (* 1961), indischer Wissenschaftler
 Leela Chitnis (1909–2003), indische Schauspielerin
 Pratap Chitnis, Baron Chitnis (1936–2013), britischer Manager und Life Peer